А́лгские языки (алгийские; ) — семья индейских языков Северной Америки, включающая алгонкинские языки и два языка северной Калифорнии — вийот (ныне вымер) и юрок (не более 20 носителей преклонного возраста).

В 1903 г. антропологи Р. Диксон и А. Крёбер выдвинули гипотезу о родстве языков вийот и юрок и предложили называть их ритванской семьёй. Несколько позже (1913) Э. Сепир показал систематические соответствия между этими двумя языками и алгонкинской семьёй и предложил термин «алгонкино-ритванские языки». Позже, по мере накопления данных, это родство было окончательно доказано в работах М. Хаас (1958) и И. Годдарда (1975), утвердился термин «алгские языки». Сейчас считается, что вийот и юрок не образуют группу в рамках алгской семьи, а представляют собой две ветви этой семьи из трёх, наряду с алгонкинскими.

Интерес представляет крайняя географическая разобщённость языков северной Калифорнии и массива алгонкинских языков, прародина которых постулируется в районе Великих североамериканских озёр. Вийот и юрок типологически весьма отличны от алгонкинских языков. Например, юрок в результате ареальных контактов приобрёл серию абруптивных согласных, что не характерно для алгских языков.

Многочисленные ранее предлагавшиеся внешние связи алгской семьи сугубо гипотетичны. В частности, сопоставление алгонкинских языков с языком беотук, распространённым на острове Ньюфаундленд и вымершим в первой трети XIX в., не доказано и не опровергнуто в силу отсутствия достаточных данных по этому языку. Гипотеза Э. Сепира о дальнем родстве алгских языков с вакашскими, салишскими и чемакуанскими языками и с языком кутенай, а также гипотеза М. Хаас о родстве с языками предположительной макросемьи «галф» (см. статью Индейские языки) в настоящее время не признаются большинством специалистов.

В 2015 году Сергей Николаев с помощью традиционного сравнительного метода установил систему регулярных звуковых соответствий между базовым лексиконом нивхского, алгских  (алгонкино-ритванских) и вакашских языков.

Литература 
 Haas, Mary. 1958. Algonkian-Ritwan: The end of a controversy // International Journal of American Linguistics, vol. 24, p. 159—173.
 Goddard, Ives. 1975. Algonquian, Wiyot, and Yurok: proving a distant genetic relationship // Dale M. Kinkade, Kenneth Hale, and Oswald Werner. Linguistics and Anthropology: In honor of C. F. Voegelin. Lisse: Peter de Ridder, p. 249—262.

Примечания